Joseph Marchand peut désigner :
 Joseph Marchand (1758-1843), peintre français ;
 Saint Joseph Marchand (1803-1835), membre des Missions étrangères de Paris, canonisé en 1988 ;
 Joseph Marchand (1891-?), chef du réseau action NEWSAGENT du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.